Центральные Висайи (регион VII, ) — один из 17 регионов Филиппин. Состоит из семи провинций, располагается на юго-западе Филиппин.

Административный центр региона — город Себу.

Провинции региона

Примечания 

Регионы Филиппин